Le nom George Bennett peut faire référence à :
 George Bennett (pendu en 1880), assassin de George Brown ;
 George Bennett (1804-1893), un médecin et naturaliste britannique ;
 George Bennett (né en 1990), un coureur cycliste néozélandais.

Voir aussi